Су́кре () — один из департаментов Колумбии. Расположен в северной части страны. Граничит на востоке с департаментом Боливар, а на западе с департаментом Кордоба. На севере выходит к Карибскому морю. Состоит из 26 муниципий. Административный центр — город Синселехо. Назван в честь Антонио Хосе Сукре.

Административное деление 
Департамент Сукре состоит из 5 Провинции, которые делятся на 26 муниципалитетов:

Провинции

Муниципалитеты

Экономика 
Основа экономики департамента — скотоводство и сельское хозяйство. Из сельскохозяйственных культур выращиваются: юкка, бананы, кукуруза, табак, сорго, ямс и хлопок. Кроме того, в депертаменте добываются нефть и природный газ. Промышленность развита слабо и представлена в основном небольшими предприятиями.

Примечания

Ссылки 
 Департамент Сукре

Департаменты Колумбии